Стародубський повіт — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі XVI—XX:
 Стародубський повіт — у Великому князівстві Литовському (1618-1667);
 Стародубський повіт — у Російський імперії (1781-1923).